Marchastel (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Marchastel (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon